Смелянский молочноконсервный комбинат — предприятие пищевой промышленности в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украины.

История 
В ходе Великой Отечественной войны 4 августа 1941 года город Смела был оккупирован немецкими войсками, 29 января 1944 - освобождён советскими войсками. Отступавшие гитлеровцы полностью разрушили железнодорожный узел, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, здания школ и культурно-просветительских учреждений, а также свыше 870 жилых домов. 

Восстановление города началось после окончания боевых действий, а в соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР было принято решение о строительстве здесь молочного завода.

В 1951 году Смелянский завод по производству молочных консервов был введён в эксплуатацию. Позднее он был реконструирован, оснащён новым оборудованием и преобразован в Смелянский молочноконсервный комбинат.

Предприятие действовало в производственной кооперации с другими предприятиями города (в частности, сахарный комбинат обеспечивал поставки сахара для производства консервированного сгущённого молока), его продукция продавалась на территории СССР и поставлялась на экспорт.

В 1970 году горсоветом и горисполкомом Смелы был утверждён перспективный план экономического и социального развития города на 1971 - 1975 годы, который предусматривал газификацию города и повышение эффективности работы промышленных предприятий (в том числе, молочноконсервного комбината) в соответствии с девятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР. 

В целом, в советское время молочноконсервный комбинат входил в число ведущих предприятий города.

После провозглашения независимости Украины комбинат перешёл в ведение Государственного комитета пищевой промышленности Украины. В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.

Деятельность 
Предприятие осуществляет переработку коровьего молока и производит пастеризованное питьевое молоко и молочные консервы (сгущённое молоко с сахаром).

Примечания 

Предприятия молочной промышленности СССР
Предприятия молочной промышленности Украины
Предприятия Черкасской области
Смела